Over Here (film), een Amerikaanse dramafilm uit 2007
Over Here (televisieserie), een Engelse televisieserie uit 1996
Over Here! (musical), een Broadwaymusical uit 1974